Broșteni (Mehedinți), een gemeente in het district Mehedinți, Roemenië
 Broșteni (Vrancea), een gemeente in het district Vrancea, Roemenië